Souvré oder de Souvré ist der Name folgender Personen:

 André Souvré (1939–2021), französischer Basketballspieler

 Madeleine de Souvré (1598–1678), französische Adlige und Salonnière